Luis Caballero puede referirse a:

 Luis Caballero (1880-1934), militar mexicano;
 Luis Caballero Mejia (1903-1959), Ingeniero Venezolano;
 Luis Caballero (1943-1995), pintor colombiano;
 Luis Neri Caballero (1990-), futbolista paraguayo;
 Premio Luis Caballero (desde 1996), de artes plásticas o visuales en Colombia.

en:Luis Caballero (disambiguation)
fr:Luis Caballero